— мастер дзэн (роси) школы Сото, популяризовавший дзэн в США и основавший центр дзэн в Сан-Франциско. Родился в городе Хирацука японской префектуры Канагава. Его иногда путают с исследователем буддизма Дайсэцу Судзуки, на что Судзуки отвечал: «Нет, он большой Судзуки, а я маленький Судзуки».

Ученики 
Среди известных воспитанников Сюнрю Судзуки:
 Тэнсин Реб Андерсон
 Стив Джобс
 Дзэнтацу Ричард Бейкер
 Эдвард Эпсе Браун
 Дэвид Чадвик
 Дзякусё Квонг
 Содзюн Мэл Вейтсмэн

Библиография 
На английском языке
 1970 — Сознание Дзен, сознание начинающего. — ISBN 0-8348-0079-9.
 1999 — Потоки в темноте: Лекции Сюнрю Судзуки по Сандокай. — Калифорнийский университет. — ISBN 0-520-21982-1. (первое издание)
 2002 — Не всегда так: практика истинного духа Дзен — ISBN 0-06-095754-9.
На русском языке

Примечания

Литература 
 Chadwick, David (1999). Crooked Cucumber: the Life and Zen Teaching of Shunryu Suzuki. Broadway Books, New York. ISBN 0-7679-0104-5. (1st edition, hardcover)

Ссылки 
 San Francisco Zen Center
 David Chadwick’s cuke.com
 DC’s Shunryu Suzuki archive
 DC’s Zen Mind, Beginner’s Mind site

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1904 году
Умершие в 1971 году
Учителя буддизма XX века
Дзэнские монахи